Флаг муниципального образования «Кувши́новский район» Тверской области Российской Федерации является символом общественно-исторического и административного статуса муниципального образования.

Флаг утверждён 28 октября 1996 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 873.

Описание 
Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее композицию герба Кувшиновского района.

Описание герба гласит: «В зелёном поле лазоревый тонко окаймлённый серебром волнистый столб, обременённый тремя золотыми цветками кувшинки».

Символика 
Историческое поселение на месте впадения Негочи в Осугу называлось село Каменное (Каменское).

В 1799 году граф В. П. Мусин-Пушкин основал в селе бумажную фабрику, приобретённую впоследствии, в 1869 году, московским купцом М. Г. Кувшиновым. Заводчик выписал из-за границы новое оборудование, создав первое в России целлюлозно-бумажное производство, работающее на местном древесном сырье.

В 1938 году село Каменное и посёлок при станции Кувшиново были объединены в город Каменка, а в 1965 году город был переименован в Кувшиново.

Кувшинки на флаге — гласный элемент — они намекают на название города и фамилию владельца бумажной фабрики.

Голубые камни и волнистый столб напоминают о речке Каменке, от которой получило своё название село Каменное.

Примечания